Albumy numer jeden w roku 2015 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2015 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2015 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2015 (Węgry)

Zobacz też